Nononono () — манґа за жанром спокон від манґаки на ім'я Рін Окамото, який найвидомийший як автор Ельфійської пісні.

Сюжет
Нономія Ноно — чудова стрибачка з трампліна. Але під час розгортання подій манґи (зимова Олімпіада у Наґано) це була виключна чоловіча дисципліна. Вона мала померлого брата на ім'я Нономія Юта, якій був поганим стрибуном й через це скоїв самогубство, то його сестра скористалася його ім'ям. Нарази, Нономія Ноно переодяглася на хлопця й намагається виступати у Олімпіаді.

Перелик персонажів
 Нономія Ноно  — головна героїня.
 Нономія Юта   — брат Нономії Ноно, що скоїв самогубство, щоб його сестра скористалася його ім'ям.

Перелик томів манґи

Примітки

Посилання
 Nononono на сайті Shueisha   
 

Манґа за алфавітом
Аніме та манґа для чоловіків
Аніме та манґа про спорт
Роботи Ріна Окамото